

Geografia 
 Llamas de la Ribera – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Brandon Thomas Llamas – calciatore spagnolo
 Horacio Llamas – ex cestista messicano

Altro 
 The High Llamas – gruppo pop rock inglese